Dahret kan syfta på följande platser:

Eritrea 

 Dahret (ö i Eritrea), 
 Daaret, ö, Norra rödahavsregionen, 

Robotskapade Eritreaförgreningar